Cagol steht für
 Margherita Cagol (1945–1975), italienische Terroristin
Stefano Cagol (* 1969), italienischer Künstler
Siehe auch:
Cagole